Уилфрид Ноэль Бонд (; 27 декабря 1897 — 25 августа 1937) — английский физик и инженер, известный по своей работе в механики жидкости. 

Он получил степень доктора наук в Лондонского университета и был преподавателем в Университете Рединга с 1921 до своей смерти . В его честь названо Число Бонда, которое применяется в механике жидкостей.

Работы 
 An Introduction to Fluid Motion (1925)
 Numerical Examples in Physics (1931)
 Probability and Random Errors (1935)

Примечания

Ссылки 
 Малая горная энциклопедия : в 3 т. / за ред. В. С. Билецкого. — Д. : Восточный издательский дом, 2004-2013.
 Бойко В.С., Бойко Р.В. Толково-терминологический словарь-справочник по нефти и газа. Тт. 1-2, 2004-2006 гг. 560 + 800 с.

Физики Великобритании